Berea de Macedònia, ciutat de Macedònia a la part nord del país al districte d'Emàtia
 Beroe de Tràcia, ciutat actualment a Bulgària, ciutat tràcia a uns 130 km d'Adrianòpolis
 Beroea de Síria, ciutat del nord de Síria
 Berea (Carolina del Sud)
 Berea (Ohio)
 Berea (Kentucky)